Luj I. može biti:

 Luj I., kralj Ugarske i Hrvatske
 Luj I., car Svetog Rimskog Carstva
 Luj I., kralj Bavarske
 Luj I., kralj Portugala
 Luj I., kralj Španjolske
 Luj I., vojvoda od Savoje